Гридинская:
 Гридинская — деревня в Вельском районе Архангельской области
 Гридинская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области
 Гридинская — деревня в Виноградовском районе Архангельской области
 Гридинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Вожегодское городское поселение.
 Гридинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Митюковское сельское поселение.
 Гридинская — деревня в Кирилловском районе Вологодской области
 Гридинская — деревня в Тотемском районе Вологодской области, Вожбальское сельское поселение.
 Гридинская — деревня в Тотемском районе Вологодской области, Калининское сельское поселение.
 Гридинская — деревня в Харовском районе Вологодской области, Азлецкое сельское поселение.
 Гридинская — деревня в Харовском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение.
 Гридинская — деревня в Вичужском районе Ивановской области
 Гридинская — деревня в Егорьевском районе Московской области